Exibição teste é a técnica de produção cinematográfica, que consiste na apresentação prévia de um filme para, avaliando as reações da audiência, efetuar alterações antes do lançamento oficial. Convenção ou reunião com um número restrito de pessoas em que as apresentações de peças teatrais ou exibições de filmes são apresentadas anteriormente à sua estreia.

O início da técnica é atribuída a Harold Lloyd, nos Estados Unidos, tendo sido inicialmente experimentada em 1919, e implementada a partir de 1928.

Processos cinematográficos
História do cinema
Terminologia e técnicas de cinema